Закария́ Баккали́ (; 26 января 1996, Льеж) — бельгийский футболист, вингер клуба «Валвейк». Выступал в сборной Бельгии.

Клубная карьера 
Баккали родился в Льеже и начал свою карьеру в молодёжной академии одноименного клуба. Закария также обучался в футбольных академиях «Стандарда» и нидерландского ПСВ. 3 августа 2013 года в матче против АДО Ден Хааг он дебютировал за ПСВ в Эредивизи. 10 августа в поединке против НЕК (4:1) Баккали сделал хет-трик, став самым молодым его автором в Европе — на тот момент бельгийцу было всего 17 лет и 296 дней.

6 июля 2015 года, Баккали успешно прошёл медицинское обследование в испанской «Валенсии» и присоединился к клубу, в качестве свободного агента. Игрок подписал с клубом 5-летний контракт рассчитанный до 2020 года. 22 августа в матче против «Райо Вальекано» он дебютировал в Ла Лиге, заменив во втором тайме Пабло Пьятти. 31 октября в поединке против «Леванте» Закария забил свой первый гол за «летучих мышей».

15 июля 2017 года футбольный клуб «Депортиво» объявил об арендном соглашении с игроком сроком на один год. 20 августа в матче против мадридского «Реала» он дебютировал за новую команду. Летом 2018 года Баккали вернулся в Бельгию, подписав контракт на четыре года с «Андерлехтом». Сумма трансфера составила 1,2 млн. евро. 26 августа в матче против «Брюгге» он дебютировал в Жюпиле лиге. 7 октября в поединке против «Зюльте-Варегем» Закария забил свой первый гол за «Андерлехт».

3 августа 2022 года перешёл в нидерландский «Валвейк», подписав с клубом двухлетний контракт.

Международная карьера 
В 2013 году Баккали попал в заявку молодёжной сборной Бельгии на поездку на Турнир в Тулоне. 29 мая в матче против молодёжной сборной Бразилии он дебютировал за сборную. 6 июня в поединке против Мексики Закария забил свой первый гол за молодёжную национальную команду.

15 октября в заключительном матче отборочного турнира Чемпионата мира 2014 против сборной Уэльса Закария дебютировал за сборную Бельгии. Он вышел на поле во втором тайме, заменив Кевина Миральяса.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте psvjeugd.nl 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Беерсхот»